Хичу́ () — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 1 569 человек.

История 
Посёлок был основан доном Алехо де Гусманом по указу вице-короля Луиса де Веласко в 1585 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Города Гуанахуато